Giorgos Papandreou (1888-1968), een Grieks politicus, die driemaal premier van Griekenland was
Andreas Papandreou (1919-1996), een Grieks politicus (zoon van Giorgos Papandreou), die tweemaal premier van Griekenland was
Giorgos Papandreou jr. (1952-), een Grieks politicus (zoon van Andreas Papandreou), premier van Griekenland van 2009 tot en met 2011